El término puede referirse a varias lenguas mixe-zoqueanas diferentes habladas en Veracruz que se denominan popoluca:
Idioma popoluca de Texistepec una lengua zoqueana.
Idioma popoluca de Soteapan una lengua zoqueana.
Idioma popoluca de Sayula una lengua mixeana.
Idioma popoluca de Oluta